Список эпизодов американского телесериала SEAL Team

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2017—2018)

Сезон 2 (2018—2019)

Сезон 3 (2019—2020)

Сезон 4 (2020 — 2021)

Сезон 5 (2021 – 2022)

Сезон 6 (2022)

Примечания 

Список эпизодов телесериала «Спецназ»